Vitina (alb. Viti) je gradić u istočnom dijelu Kosovu, istočno od Gnjilana.

Stanovništvo
U općini Vitina žive Albanci, Srbi, Romi i Hrvati koji žive u župi Letnica.

Općine na Kosovu